Філіпп Сове (,  27 лютого 1980, Баффало) — американський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду США.

Його батько — Боб Сове, також був воротарем у НХЛ.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1996 року в ГЮХЛК.

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 38-м загальним номером командою «Колорадо Аваланч».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 9 років, захищав кольори команд «Колорадо Аваланч», «Калгарі Флеймс», «Фінікс Койотс», «Бостон Брюїнс» та «Гамбург Фрізерс».

Загалом провів 125 матчів у НХЛ, включаючи 93 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні воротарі
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Гамбург Фрізерс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Колорадо Аваланш»
Спортсмени зі штату Нью-Йорк